Sairas peut faire référence à :

Patronyme 

 François Hippolyte Sairas (1772-1847), homme politique français ;

Pseudonyme 
 (1988-), rappeur finlandais.

Finnois 
 sairas, adjectif finnois qui signifie « malade ».

Musique 
 , morceau humoristique du chanteur finlandais Tohtori Tornado (Dr. Tornado) composé par .

Patronyme français